Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le SU Agen qui obtient son deuxième titre dans cette compétition.

Phase de qualification 

Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Agen (13 points) contre Pau (17), Racing (16) contre Dax (15), Brive (16) contre Toulon (14) et Mont-de-Marsan (15) contre Béziers (15).

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1962-1963
Rugby à XV en 1962
Rugby à XV en 1963
Sport en France en 1962
Sport en France en 1963